Останинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Останинский сельсовет — в Мантуровском районе Курской области.
 Останинский сельсовет — в Северном районе Новосибирской области.
 Останинский сельсовет — в Ленинском районе в Крыму.